Ninfa steht für:

 Ninfa (Heilige) (3./4. Jahrhundert), Heilige der Katholischen Kirche und Schutzpatronin von Palermo
 Santa Ninfa, Gemeinde in der Provinz Trapani in der Region Sizilien in Italien
 Ninfa (Latium), Ort in Latium, Krönungsort von Papst Alexander III. 
 Garten von Ninfa, ein Landschaftsgarten auf dem Gebiet von Doganella di Ninfa

Siehe auch:
 Nymphe (Begriffsklärung)